Со́чи может означать:
 Сочи — российский город и курорт.
 Сочи — река, впадающая в Чёрное море.
 Сочи — река в Омсукчанском районе Магаданской области.
 Сочи — река в Охотском районе Хабаровского края.
 «Сочи» — хоккейный клуб, выступающий в КХЛ.
 Сочи — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 «Сочи» — международный аэропорт.
 Сочи — закрытый аэродром.
 Сочи — вертолётный порт гражданской авиации и авиации МЧС.
 «Сочи» — фирменный поезд РЖД.
 Новые Сочи — село в Фалештском районе Молдавии.
 Старые Сочи — село в Фалештском районе Молдавии.

Футбольные клубы
 «Жемчужина-Сочи» (1991—2003, 2008—2011).
 «Сочи» (2013—2015, 2016—2017).
 «Сочи» (создан в 2018 году на базе расформированного «Динамо» СПб)
 «Сочи-04» (2004—2008).

См. также 
 Муниципальное образование город-курорт Сочи
 
 Сочинское
 Сочинский район